

Cinéma 

 Les Sorcières, comédie à sketches de Pier Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Mauro Bolognini, Luchino Visconti et Franco Rossi (1966) ;
 Les Sorcières, film de Nicolas Roeg (1990).

Anarchisme 
 Les Sorcières, collectif féministe radicale et anarchiste non-mixte de la ville de Montréal, au Québec.

Musique 
 Le Streghe, ou La danse des sorcières, variations pour violon et orchestre de Niccolò Paganini

Voir aussi